«За мужество» — название наград (знаков отличия) некоторых государств мира:
 Медаль «За мужество» — Казахстан
 Орден «За мужество» — Украина
 Знаки отличия Президента Украины «За мужество» — звезда «За мужество» и крест «За мужество» — Украина

Также является основополагающей составляющей названий следующих наград:
 Орден «За личное мужество» — СССР, Россия

См. также 
 
 
 Мужество